Ла Уерфана има више значења:

 Ла Уерфана (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Уерфана (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Уерфана (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику